Под названием «Таланты и поклонники» выпущены фильмы:
 Таланты и поклонники (фильм, 1956) — кинофильм режиссёров Андрея Апсолона и Бориса Дмоховского, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1956 году.
 Таланты и поклонники (фильм, 1971) — фильм-спектакль в постановке Марии Кнебель, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Центральное телевидение Гостелерадио СССР
 Таланты и поклонники (фильм, 1973) — кинофильм режиссёра Исидора Анненского, снятый на киностудии им. М.Горького в 1973 году.